Жиличи () — деревня в Маложинском сельсовете Брагинского района Гомельской области Белоруссии.

География 

В 24 км на юго-восток от Брагина, 52 км от железнодорожной станции Хойники (на ветке Василевичи — Хойники от линии Калинковичи — Гомель), 143 км от Гомеля, 1,5 км от государственной границы с Украиной.
На правом берегу реки Днепр (в 1 км). Крайняя точка дороги Брагин — Жиличи.

Транспортная система 
Транспортные связи по асфальтированной, автомобильной дороге Жиличи — Брагин, затем автодороге Брагин — Холмечь или Брагин — Хойники. Один раз в неделю заезжает рейсовый автобус Гомель — Брагин. Протяжённость этого маршрута из Гомеля до Жилич составляет 125 километров. Расстояние до Брагина 24 километра (через Малейки, Заречье, Кривчу, Алексеевку, Ленинск, Маложин), или районного центра Лоев, расстояние от которого составляет порядка 35 км (если ехать через Крупейки, Бывальки, Тесны, Севки, Береснёвку, Громкий. При въезде в Жиличи со стороны Маложина вы попадаете на перекрёсток. В Жиличах шесть улиц: Днепровская (13 домов), Лесная (5 домов), Мамкина (14 домов), Махова (20 домов),Песочная (9 домов), Южная (8 домов). Асфальтированная улица идёт прямо и заканчивается через 250 метров,- конечной автобусной остановкой. Уходящая налево от перекрёстка, при въезде в деревню, грунтовая дорога проходит по окраине деревни и играет роль кольцевой дороги. Охватывая с левой стороны по ходу движения окраинные избы, болотце и сосновый лес. Планировка Жилич состоит из этого короткого отрезка асфальтированной дороги(250 метров), и трёх приблизительно параллельных ей прямолинейных улиц, одна из которых огибает деревню по кольцу, а две другие пересекают параллельные асфальтированной дороге грунтовые, песочные (на фото вверху) улицы, близкие к меридиональной ориентации.

Жилые дома деревянные усадебного типа. Встречаются саманные избы (смесь глины и соломы). В деревне работает магазин, возле которого любят встречаться немногочисленные оставшиеся жители деревни Жиличи и заезжающие рыбаки, ферма с небольшим поголовьем коров, телят и лошадей.

Ранее по Днепру осуществлялось транспортное сообщение. На правом берегу находилась пристань Бабки, к которой причаливали речные теплоходы серии «Ракета», Беларусь, Заря совершавшие регулярные рейсы (3-5 раз в день) по маршруту Гомель — Киев, Гомель — Комарин. Стоимость проезда с Гомеля до пристани Бабки, составляла 3 полноценных советских рубля 60 копеек- взрослый билет и 1 рубль 30 копеек — детский.

История 
По письменным источникам известна с XVIII века как деревня в Речицком уезде Минской губернии Хозяйка одноимённого поместья Кобылицкая имела в 1848 году 662 десятин земли. В 1897 году располагались в деревне школа грамоты, хлебозапасный магазин. В 1908 году в Дзеражицкой волости.

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года центр Жиличского сельсовета Брагинского района Речицкого, с 9 июня 1927 года Гомельского округов.

В 1931 году организован колхоз «Дняпровец», работали конная мельница, круподробилка, мастерская (с 1925 года) и кузница. Во время Великой Отечественной войны в октябре 1943 года фашисты полностью сожгли деревню (местным жителям пришлось скрываться в прилегающем к деревне лесу в наскоро вырытых землянках) и убили 1 жителя. Советская армия в октябре 1943 года недалеко от деревни форсировали реку Днепр. 18 октября 1943 года в бою около деревни погиб сержант Герой Советского Союза Н. Ф. Махов (похоронен на берегу старого русла Днепра).

В 1982 году в озере близ деревни обнаружен танк Т-34, который был установлен в районном центре г. п. Брагин. В бою около деревни 17 октября 1943 года отличилась рота под командованием Г. Е. Черешнева (которому присвоено звание Героя Советского Союза). В 1959 году в составе колхоза «Первомайск» (центр — деревня Маложин).

Население

Численность 
 2004 год — 47 хозяйств, 88 жителей.

Динамика 
 1811 год — 19 дворов.
 1850 год — 27 дворов, 157 жителей.
 1897 год — 50 дворов, 284 жителя (согласно переписи). В поместье 3 двора, 21 житель.
 1908 год — 70 дворов, 523 жителя.
 1930 год — 109 дворов, 563 жителя.
 1959 год — 518 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 47 хозяйств, 88 жителей.
 2010 год — 32 хозяйства, 55 жителей.

Основное население по национальному составу — белорусы, но так же проживают, русские и украинцы.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Брагинского района
Маложинский сельсовет